Андре́й Леони́дович Вассоевич (род. 12 июня 1954, Ленинград) — советский и российский историк-востоковед, египтолог, доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор, директор Института востоковедения РГПУ имени А. И. Герцена (с 2018 года), профессор Санкт-Петербургской духовной академии (в 1999—2015 годах), исследователь духовного мира народов Древнего Востока.

Биография 
Андрей Вассоевич родился в семье художников. В 1965—1972 годах учился в средней художественной школе при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Академии художеств СССР. В 1972 году поступил на отделение ассириологии кафедры истории стран Древнего Востока восточного факультета Ленинградского государственного университета. В 1977 году окончил ЛГУ. С 1980 года под руководством Юрия Перепёлкина работал над кандидатской диссертацией в качестве соискателя в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Работал в Ленинградском отделе Института истории и естествознания АН СССР, где переводил хирургический папирус Эдвина Смита (1550-е годы до н. э.).

В 1985 году в Институте востоковедения защитил кандидатскую диссертацию «Нефть в хозяйственной и культурной жизни древних обществ Передней Азии и Египта» (научный руководитель — академик Борис Пиотровский).

В 1990—1993 годах — докторант Института философии АН СССР. В 1995 году в Российском институте культурологии защитил докторскую диссертацию «Духовный мир народов классического Востока (историко-психологический метод в историко-философском исследовании)».

С 1992 года работает на кафедре политической психологии СПбГУ.

В 1996—2010 годах был профессором кафедры всеобщей истории РГПУ имени А. И. Герцена. С 2005 года — профессор по кафедре всеобщей истории.

В 1999—2015 годах — профессор Санкт-Петербургской духовной академии, где преподавал историю Древнего Востока, историю Древнего мира, латинский и древнееврейский языки, христианскую культурологию и палеографию.

С 2008 года профессор кафедры истории нового и новейшего времени исторического факультета СПбГУ. В 2015 году возвратился в РГПУ в должности профессора Института философии человека. С 2018 года — директор Института востоковедения РГПУ.

С 2015 года — ректор Санкт-Петербургской восточной академии.

С 2001 года — автор и ведущий радиопередачи «Петербургский исторический клуб» телерадиокомпании «Петербург». Редактор межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

В 2009—2015 годах — ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, создатель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра РИСИ.

В 2005 году избран действительным членом Петровской академии наук и искусств.

С 2011 года — член Санкт-Петербургского Союза художников России.

С 2017 года — действительный член Академии геополитических проблем.

С 2018 года — член общественного совета при Комитете по внешним связям администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Научная деятельность 
Основные сферы научных интересов — духовный мир народов Древнего Востока, идеологии XX в.

В докторской диссертации «Духовный мир народов классического Востока (историко-психологический метод в историко-философском исследовании)» и монографии, изданной на ее основе (1998), автор предлагает в качестве инструмента исследования комп­лексный историко-психологический метод, основанный на учении С. Грофа о базовых перинатальных матрицах, с помощью которого были разработаны основы психологической теории менталитета, основывающейся на изучении древней­ших письменных памятников. Исследована взаимосвязь меж­ду землетрясениями и социальной напряженностью, изучены вавилоно-ассирийские пророчества, связанные с загрязнением окружающей среды нефтью. Тематика, связанная с использованием нефти в древности, впервые прозвучала в кандидатской диссертации «Нефть в хозяйственной и культурной жизни древних обществ Передней Азии и Египта» (1985). Опираясь на предложенный метод, автор объясняет отсутствие «времен» в глагольных системах древних семито-хамитских языков, исходя из принципа экономии рече­вых усилий, анализирует древневосточную традицию о пророческих снах и философию пророчеств.

По А. Л. Вассоевичу, условия внутриутробного существования плода и обстоятельства его прохождения через родовой канал определяют направленность базовых психических ориентаций человека. Автор пытается соотнести историческую психологию с этнопсихологией и медициной (нейрофизиологией и акушерством).

С начала 2000-х годов исследователь применял предложенный метод уже для анализа событий XX в., характеризуя такие понятия как «гражданская психология», «юбилейное сознание русских», «информационная война», разрабатывая проблематику психологии контрглобализации и другие вопросы политической психологии.

В 2019 году А. Л. Вассоевич подготовил и издал блокадный дневник своей матери Татьяны Вассоевич, содержащий записи с первого дня войны до мая 1945 года.

Критика 
Российский шумеролог В. В. Емельянов, анализируя новые подходы в изучении Древнего Востока, затрагивает и работы А. Л. Вассоевича. По его мнению, наиболее ценной методологической стороной в них является объяснение политики и идеологии средствами психологии и медицины. Тем не менее, по В. В. Емельянову, автор допускает ряд методологических сбоев. Цитируя отрывок из надписи ассирийского царя о жестокости ассирийцев в отношении пленных, он делает вывод: «Странный сплав агрессивности и сексуальности, характерный как для только что приведенных клинописных текстов, так и для всей ассирийской цивилизации в целом, поддается, однако, вполне удовлетворительному объяснению с позиций трансперсональной психологии, включающей в себя учение о базовых перинатальных матрицах. Если у людей в период их внутриутробного развития нарушалось исходное равновесие внутриматочного существования — вначале тревожными химическими сигналами, а затем мышечными сокращениями, в их подсознании физическая боль, тревога и агрессивность в сочетании с сильнейшим сексуальным возбуждением образуют единый сплав» (Вассоевич, 1998, 97-98). В. В. Емельянов задается вопросом, можно ли на основании этих данных делать обобщающие выводы о жестокости всего ассирийского народа и, если все ассирийцы жестоки, значит ли это, что все они рождались в абсолютно одинаковых условиях с нарушением прохождения через родовой канал?

Критикуются суждения об измененных состояниях сознания в условиях длительной изоляции человека. Ю. Я. Перепелкин, на которого ссылается Вассоевич, рассказывал ему о своих видениях, отождествляя их с египетскими категориями ка и ба. На основании этого Вассоевич пытается определить смысл обеих категорий через интерпретацию снов и видений Перепелкина (Вассоевич, 1997, 174—181). По В. В. Емельянову, некорректно без доказательств отождествлять видения современного человека с субъективными представлениями человека ранней древности.

Основные работы 

 Загадка Амонрасонтэра или примечание к третьему правилу Курта Зэте // ВДИ. № 3 (1981). С. 111—115.
 К основам египетского вокализма // Вопросы языкознания. № 4.1983. С. 130—135.
 Редуцированные гласные в египетском языке VII в. до н. э. (по ассирийским клинописным передачам египетских имен собственных) // ВДИ. 1983. № 3. С. 88-95.
 Еще раз об основном законе звукового строя египетского языка // Древний и средневековый Восток. М., 1985. С. 12-29.
 Социальные группы Египта в условиях ассирийского завоевания // Социальные группы традиционных обществ Востока. Ч. I. М., 1985. С. 3-16.
 Пе-крур — князь Пе-Сопта (К жизнеописанию египетского повелителя времени XXV царского дома) // Древний и средневековый Восток. Ч. 1. М., 1988. С. 18-22.
 Хирургический папирус Эдвина Смита (Опыт комплексного источниковедческого исследования) // Архив истории науки и техники. Вып. I. М., 1995. С. 86-144.
 Духовный мир народов классического Востока: (Ист.-психол. метод в ист.-филос. исслед.). СПб.: Алетейя, 1998. 537,[2] с.
 О дезинформационных переводах еврейских каббалистических текстов // Христианское чтение. 2005. № 24. С. 111‒127.
 Л.Д Троцкий на пути к выдворению и насильственной смерти // Следствие продолжается… Хроники политических преступлений. воспоминания сотрудников следственного подразделения. СПб., 2009. С. 9-59.
 Нацистская русофобия перед судом истории (к 65-летию завершения Нюрнбергского процесса) // Труды кафедры истории Нового и новейшего времени. 2011. № 7. С. 73-90.
 Арабская версия египетских царских списков Манефона // И земля в ликовании…. Сборник статей в честь Г. А. Беловой. Под ред. С. В. Иванова и Е. Г. Толмачёвой. Москва, 2015. С. 353—359.
 Вассоевич Т. Военный дневник и блокадные письма. 22 июня 1941 — 1 июня 1945 / сост., отв. ред., автор вст. ст. А. Л. Вассоевич. СПб., 2019. 344 с.

Примечания

Литература 
 Андрей Леонидович Вассоевич / авт. и сост. В. А. Дроздов и А. М. Зимичев. СПб.: С.-Петерб. акмеол. акад., 2000. 130 с.
 Андрей Леонидович Вассоевич // Каганер А. Г., Алипа И. В. Психология и психотерапия в России, 2000. Иматон-М, 2000. С. 68.
 Андрей Леонидович Вассоевич // Козырев В. А. Профессора Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в XX веке: биографический справочник. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. С.70.
 Андрей Леонидович Вассоевич // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX—XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 2. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 232—233.
 Андрей Леонидович Вассоевич // Санкт-Петербургский государственный университет. СПб.: СПбГУ, 1999. С. 302.
 Емельянов В. В. Новые концепции в изучении культуры Древнего Востока // Концепции современного востоковедения. СПб.: КАРО, 2013. С. 375—398.

Ссылки 
 Страница на сайте кафедры истории Нового и новейшего времени Института истории СПбГУ
 Страница на сайте кафедры библеистики СПбДА
 Страница на сайте РГПУ им. А. И. Герцена
 Публикации А. Л. Вассоевича на сайте eLibrary

Египтологи СССР
Египтологи России
Сотрудники Российского института стратегических исследований
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии (после 1946)
Сотрудники ИИЕТ РАН
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Санкт-Петербургского Союза художников